Diké női név
 Diké görög mitológiai alak

Lásd még:
 99 Dike kisbolygó
 Dike (dájk), a haránttelér angol és nemzetközi neve